Elisabet d'Àustria (duquessa de Lorena) (1285 - 1353).
 Elisabet d'Àustria, reina consort de Polònia (1436 - 1505).
 Elisabet d'Àustria, reina consort de Polònia (1526 - 1545).
 Elisabet d'Àustria (reina de França) (1554 - 1592).
 Elisabet d'Àustria (arxiduquessa d'Àustria) (1831 - 1903).
 Elisabet d'Àustria (princesa de Liechtenstein) (1878 - 1960).
 Elisabet d'Àustria (princesa de Windisch-Grätz) (1883 - 1963).
 Elisabet d'Àustria (comtessa de Waldburg-Zeil-Hohenems) (1892 - 1930).
 Elisabet d'Àustria (princesa de Liechtentein II) (1922 - 1993).
 Elisabet d'Àustria-Toscana (1942).